Скаді (міфологія) — богиня полювання в скандинавській міфології
 Скаді (супутник) — супутник Сатурна